Humberto Schiavoni
 Natale Schiavoni, pintor italiano